John Peel (1939–2004) – brytyjski prezenter radiowy i dziennikarz muzyczny
 John Peel (1912–2004) – brytyjski polityk
 John S. Peel – paleontolog